Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista – nome ufficiale dell'Etiopia dal 1974 al 1987 durante il governo militare del Derg
 Repubblica Democratica Popolare d'Etiopia – nome ufficiale dell'Etiopia dal 1987 al 1991 a seguito dell'adozione della Costituzione etiope del 1987